Mistrzostwa Szwajcarii w Skokach Narciarskich 2019 – zawody o mistrzostwo Szwajcarii w skokach narciarskich, które odbyły się w dniach 12–13 października 2019 roku na kompleksie skoczni La Côté Feuillée we francuskim Chaux-Neuve.

Pierwszego dnia zawodów rozegrano trzy konkursy. W kategorii mężczyzn wygrał Killian Peier z przewagą niespełna dwudziestu punktów nad drugim miejscem, które zajął Simon Ammann. Na najniższym stopniu podium znalazł się Gregor Deschwanden tracąc do miejsca wyżej ponad dwa punkty. Brązowy medalista sprzed roku – Andreas Schuler sklasyfikowany został na siódmej pozycji. W konkursie łącznie udział wzięło dwudziestu czterech zawodników, a w tym gościnnie trzech zawodników z Włoch. Na podstawie rezultatów tych zawodów ustalono również wyniki w kategorii juniorów: w 15-osobowej stawce najlepszy był Sandro Hauswirth (5. w głównym konkursie), wyprzedzając Dominika Petera (6.) i Larsa Kindlimanna (8.).

Rywalizację wśród kobiet wygrała Emely Torazza. Jej przewaga nad drugą Reą Kindlimann wyniosła ponad sześć punktów. Skład podium zawodów uzupełniła sklasyfikowana na trzecim miejscu Sina Arnet. Do konkursu przystąpiło w sumie osiem zawodniczek.

W konkursie w kategorii U16 rozegranym na skoczni średniej zwyciężył Yanick Wasser z ponad dziesięciopunktową przewagą nad drugim Felixem Trunzem. Ze stratą wynoszącą nieco ponad piętnaście punktów na trzecim miejscu uplasował się Marius Sieber. W zawodach wystartowało piętnastu skoczków.

Drugiego dnia zmagań zaplanowano konkurs drużynowy mężczyzn, w którym triumfowali zawodnicy zespołu ZSV I, a kolejne miejsca na podium zostały przyznane drużynom BOSV i Ski Romand.

Wyniki

Mężczyźni

Kobiety

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Mistrzostwa Szwajcarii w skokach narciarskich
Sezon 2019/2020 w skokach narciarskich
2019 w Szwajcarii
2019 we Francji